Toponímia:
 Ensenada (municipi de la Baixa Califòrnia), a l'estat mexicà de Baixa Califòrnia
 Ensenada (ciutat de la Baixa Califòrnia), capçalera del municipi d'Ensenada 
 Ensenada (partit), a la província de Buenos Aires, Argentina
 Ensenada (Buenos Aires), cap de partit
 Estación Ensenada, estació ferroviària a Buenos Aires
 Ensenada de Barragán, que li va donar nom a aquesta ciutat i partit
 Ensenada (Xile), port lacustre a l'est del llac Llanquihue, Xile
 Miscel·lània:
 Marquès de l'Ensenada, polític espanyol del 
 Cadastre d'Ensenada, ordenat pel rei Ferran VI a proposta del seu ministre el Marquès de la Ensenada